Невельский — фамилия:

 Невельский, Александр Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 9299; 24 апреля 1854.
 Невельский, Гавриил Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3265; 26 ноября 1816.
 Невельский, Никифор Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3288; 26 ноября 1816.
 Невельский, Фёдор Иванович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 1415; 26 ноября 1802.

См. также 
 Невельский район — ряд районов в России.
 Невельской
 Невельская
 Невельское